Sarni peut faire référence à :

Patronyme 
  (1927-1983), joueur américain de baseball ;
  (1964-), culturiste italien ;
  (1987-), joueuse de basketball italienne ;
 Stéphane Sarni (1980-), footballeur italo-suisse ;
  (entre 1907 et 1909-?), footballeur uruguayen.

Toponyme 
 , ville indienne du Madhya Pradesh ;
 Sarni Dół, village polonais de la voïvodie de Varmie-Mazurie ;
 , village polonais de la voïvodie de Poméranie.

Entreprises 
 , chaîne d'aires de repos italiennes.

Voir aussi 
 

Homonymie de patronyme
Homonymie de patronyme italien